Euphemia oder Eufemia ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name kommt aus dem Griechischen. εὐφημία/Euphēmía sind „Worte von guter Bedeutung“, abgeleitet von εὖ/eu für ‚gut‘ und φημί/phēmí für ‚sagen‘. Als Personenname könnte er „Frau von gutem Ruf“ bedeuten.

Namenstag 
16. September – Gedenktag der heiligen Euphemia von Chalcedon

Namensträgerinnen 
Antike und Mittelalter
 Euphemia (Aquileia), christliche Märtyrerin und Heilige 
 Euphemia von Chalkedon († 303), Heilige
 Aelia Marciana Euphemia († nach 472), Tochter von Kaiser Markian, verheiratet mit dem späteren Kaiser Anthemius
 Euphemia (Kaiserin) († vor 527), oströmische Kaiserin, Ehefrau von Kaiser Justin I.
 Euphemia von Ungarn (1045/1055–1111), Herzogin von Mähren
 Euphemia von Kiew († 1139), Königin von Ungarn
 Euphemia von Rügen (um 1280–1312), durch Heirat Königin von Norwegen
 Eufemia Eriksdotter (* 1317; † vor 16. Juni 1370), Herzogin von Mecklenburg
 Euphemia von Ratibor († 1359), Dominikanerin
 Euphemia Stewart, 2. Countess of Strathearn and Caithness (* vor 1375; † 1434), schottische Adelige
 Euphemia de Ross († 1386), Königin von Schottland
 Euphemia, 6. Countess of Ross (1345–1394/1395), schottische Adlige
 Euphemia von Oels (* um 1390; † 1444), Herzogin von Oels
 Euphemia Leslie, 8. Countess of Ross (* vor 1400; † nach 1424), schottische Adlige
 Eufemia (Teschen) (1395/1398–1447), Herzogin von Teschen

Neuzeit
 Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem (1854–1941), deutsche Schriftstellerin
 Euphemia Dorer (1667–1752), katholische Ordensfrau der Ursulinen, Pionierin der Mädchenbildung
 Euphemia Haynes (1890–1980), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Euphemia R. Worthington (1881–1969), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch 
 (630) Euphemia, Asteroid des Hauptgürtels

Weiblicher Vorname